Craterolechia is een monotypisch geslacht van schimmels behorend tot de familie Arthoniaceae. Het bevat alleen de soort Craterolechia lanuginosa.

Arthoniaceae
Schimmelgeslacht